Neurey kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Neurey-lès-la-Demie, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Neurey-en-Vaux, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté,